El apellido Senn hace referencia a varios artículos:

Paul Senn, fotógrafo suizo.
Ricardo Santo Senn, ciclista argentino.